Хоссу:

 Хоссу — короткая деревянная, или бамбуковая, палочка с привязанным пучком волос или конопляных волокон, принадлежность дзэн-буддийского монаха.
 Хоссу, Катинка (род. 1989) — венгерская пловчиха, 11-кратная чемпионка мира.
 Хоссу, Эмиль (1941—2012) — румынский актёр театра и кино.